Laura López (ur. 1988) – hiszpańska pływaczka synchroniczna, medalistka olimpijska
 Laura López (ur. 1988) – hiszpańska waterpolistka
 Rubí Laura López Silva (ur. 1970) – meksykańska polityk